Payzac (Dordogne) − francuska gmina w regionie Akwitania
 Payzac (Ardèche) − francuska gmina w regionie Rodan-Alpy